Boss General Catalogue – katalog gwiazd
 Chromatografia gazowa – technika analizy chemicznej
 Nintendo GameCube – konsola do gier wideo wyprodukowana przez Nintendo